Rodového názvu puchýřník se používá pro:
 Puchýřník (kapradina) – rod kapradin z čeledi puchýřníkovitých (Cystopteridaceae), například puchýřník hladký, puchýřník křehký, puchýřník sudetský.
 Puchýřník (brouk) – brouk z čeledi  majkovitých (Meloidae) z rodů: Alosimus, Cerocoma a Lytta, například puchýřník lékařský

Podobné názvy 
 Puchýřka
 Puchýřnatka